«Грейс Атлетик» — английский футбольный клуб из города Грейс, Эссекс. Образован в 1890 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Милл Филд». В настоящий момент выступает в Первом дивизионе Север Истмийской лиги, восьмом по значимости футбольном турнире Англии.

История 
Клуб «Грейс Джуниорс» основан в 1890 году как любительская команда, которая затем приобрела профессиональный статус. Затем клуб объединился с командой Южной лиги «» под новым названием «Грейс Атлетик». Новый клуб присоединился к лиге дивизиона Grays & District. Их командами-конкурентами в Грейс были Grays Amateurs, Grays Avenue Swifts, Grays Hotspurs и Grays Wednesday, с которыми они делили стадион Recreation Ground.

Клуб «Грейс Атлетик» стал одним из основателей , в которой выступал до Первой мировой войны и с 1958 года. В 1945 году с участием «Грейс Атлетик» была основана Коринфская Лига, которую клуб выиграл в этом же году.

После участия в Истмийской Лиге с 1983 по 2004 год они стали одними из основателей новой Южной Конференции. С первой попытки они завоевали титул чемпионов в дивизионе, также выиграв и ФА Трофи. В сезоне 2005/2006 с самых первых туров они захватили лидерство в Национальной Конференции, проведя беспроигрышную серию из 15 матчей. Однако в итоге они финишировали третьими: в полуфинале турнира за выход в высший дивизион они проиграли клубу «Галифакс Таун». Впрочем, им удалось защитить титул обладателей Трофея футбольной ассоциации, выиграв в финале со счётом 2:0 у «Уокинга»
После сезона 2005/2006 годов  покинул клуб (перейдя в клуб Ственидж Боро), а новым главным тренером был назначен Фрэнк Грей. Однако он был уволен спустя 14 матчей, в последнем из которых команда на своем поле потерпела поражение от Бромли со счетом 0-1. Мики Вудворд сам назначил себя на некоторое время главным тренером, а подготовка к матчу Большого кубка Эссекса была поручена играющему тренеру , при этом Вудворд взял на себя функции помощника тренера. Затем главным тренером был назначен . 5 января 2007 года Энди Кинг подал в отставку. Его заменил Джастин Эдинбург, работавший его помощником в то время, став четвёртым за сезон главным тренером клуба Грейс. По итогам сезона, Грейс занял 19-е место в лиге, с трудом удержавшись в ней. Всего за сезон клуб выставил более 50 игроков во всех матчах.

20 февраля 2008 года было объявлено, что Джастин Эдинбург покидает клуб, расторгнув контракт по соглашению сторон, и оставляя клуб на 14 месте в Национальной Конференции. Председатель Микки Вудворд во второй раз возглавил команду, на этот раз до окончания сезона 2007—2008. Вудворд помогал тренеру вратарей Гари Филлипсу в качестве помощника, а также назначил  и  тренерами для обучения и выработки тактики.

После выбывания из Футбольной Конференции Англии в 2010 году, Grays попытались войти в первый дивизион Истмийской Лиги. Сперва это получилось, но 8 июля 2010 года лига отменила решение и Grays запланировали игру в лиге . Тем не менее, 15 июля было заявлено, что Гейс Атлетик будут играть в первом северном дивизионе Истмийской Лиги. Свой первый год в этом дивизионе лиги они закончили в середине турнирной таблицы. Следующий сезон 2011—2012 гг. Grays окончила на 5 месте, проиграв в плей-оффе команде .

Достижения 
 ФА Трофи
 Победители: 2004/05, 2005/06
 Конференция
 Южная Конференция Чемпионы: 2004-05
 Истмийская лига
 Второй дивизион Юг Чемпионы: 1984/85
 Первый дивизион Север Чемпионы: 2012/13
 Кубок лиги Победители: 1991/92
 Лига Лондона
 Премьер дивизион Чемпионы: 1921/22, 1926/27, 1929/30
 Премьер дивизион (любительский) Чемпионы: 1914/15
 Кубок вызова Победители: 1936/37
 Коринфская лига
 Чемпионы: 1945/46
 Кубок лиги Победители: 1945/46
 Лига Южного Эссекса
 Второй дивизион Б Чемпионы: 1908/09
 Большой Кубок Эссекса
 Победители: 1914/15, 1920/21, 1922/23, 1944/45, 1956/57, 1987/88, 1993/94, 1994/95

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Англии
Клубы Национальной лиги Англии